Le naming est une pratique qui peut désigner :

 Naming (marques), la création de noms de marques.
 Un contrat de naming, pratique spécifique de parrainage qui consiste à attribuer le nom d'une marque ou d'une société marraine à une enceinte sportive, une compétition, un classement, une équipe, un animal...